Der Begriff Strecken bezeichnet:
 in der Fertigung das Verlängern der Form von Gegenständen; siehe Längen
 das Hinzufügen von Streckmitteln, zum Beispiel bei Medikamenten und Drogen – dies erhöht Volumen und Gewicht der verkauften Substanz, aber nicht deren Wirkstoffgehalt 
 einen Arbeitsschritt in der Textilindustrie; siehe Streckbank (Textilindustrie)
 die Folter mit einer Streckbank (Folter)
 in der Gymnastik u. ä., siehe Dehngymnastik
 den Plural von Strecke (Synonym: Route / Routen).